Саид Аджмал (, ; род. 14 октября 1977 года, Фейсалабад, Пакистан) — пакистанский крикетчик, боулер национальной сборной по крикету.

Биография 
В 1995 году стал игроком Фейсалабадской крикетной команды. В 2006 году состоялся его дебют в национальной сборной по крикету против команды Шри-Ланки. 23 марта 2015 года был награждён третьей по значимости гражданской наградой Пакистана — Ситара-е-Имтиаз. В настоящее время проживание в британском городе Вустере, играет за местную команду по крикету.

Ссылки 
 Биография на сайте espncricinfo.com 
 Биография на сайте cricketarchive.com 

Крикетчики Пакистана